Lars Linus Persson, född 29 december 1985 i Hagfors, Värmland, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare som spelade sammanlagt 342 SHL-matcher för Frölunda HC, Luleå HF, Färjestads BK och Leksands IF. Under slutspelet säsongen 2012-2013 vann Persson skytteligan och delade den totala poängligasegern.

Perssons moderklubb är IK Viking där han började spela ishockey i sin hemort Hagfors. Han vann TV-pucken med Värmland år 2000 och stod för 11 poäng (varav 6 mål) på 8 spelade matcher. Han flyttade senare till Göteborg för gymnasiestudier och spel i Frölunda HC juniorlag. Han fick sitt genombrott i BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan, för vilka han säsongen 2011/2012 noterades för 51 poäng på lika många matcher. Påföljande säsong värvades han till Luleå HF i SHL där han spelade två säsonger. Inför säsongen 2014/2015 skrev han på ett tvåårskontrakt med Färjestad BK. Efter fyra säsonger i klubben fick han inte ett förnyat kontrakt, varför han istället värvades till Leksands IF inför säsongen 2018/2019. Samma år var han med att spela upp Leksand till SHL.

Klubbar 
  Frölunda HC 2001–2004
  Hammarby IF 2004–2006
  Leksands IF 2006–2007
  Rögle BK 2007–2008
  BIK Karlskoga 2008–2012
  Luleå HF 2012-2014
  Färjestad BK 2014-2018
  Leksands IF 2018-2020

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar 
 
 

Födda 1985
Spelare i Frölunda HC
Spelare i Hammarby Hockey
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Leksands IF
Spelare i IFK Arboga
Spelare i Rögle BK
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i Luleå HF
Spelare i Färjestads BK
Svenska ishockeyspelare
Män
Levande personer
Personer från Hagfors